W tym artykule znajduje się lista odcinków serialu Górski lekarz (niem. Der Bergdoktor) emitowanego w Polsce na antenie Romance TV pod tymże tytułem oraz nadawanego przez stację TVP2 pod nazwą Doktor z alpejskiej wioski – nowy rozdział. Serial jest remakiem innej produkcji, produkowanej w latach 1992–1999: Doktor z alpejskiej wioski (niem. Der Bergdoktor).

Przegląd sezonów

Lista odcinków

Uwagi

Przypisy 

Listy odcinków seriali telewizyjnych